E23 oder E 23 steht für:
 BMW E23, ein PKW-Modell
 Europastraße 23, eine Fernstraße von Metz in Frankreich nach Genf in der Schweiz
 HSM E23, ein britisches U-Boot
 Pickardt-Syndrom, eine Unterfunktion Hypophyse nach dem ICD-10-Code

E23